COM bzw. com steht für:
 Collectivités d’outre-mer, siehe Französische Überseegebiete
 COM (Magazin), ein alternatives Manga-Magazin
 Coma Berenices, das Sternbild Haar der Berenike in der Nomenklatur der Fixsterne
 Common, der gemeinsam genutzte Anschluss für alle Messbereiche bei elektronischen Multimetern
 Communication Equipment („COM-Schnittstelle“), die serielle Schnittstelle RS-232 in der PC-Technik
 Component Object Model, eine proprietäre Softwaretechnologie von Microsoft
 Komoren, als Ländercode nach ISO 3166-1 und olympisches Länderkürzel
 Comité Olímpico de Macau, den Vorläufer des Comité Olímpico e Desportivo de Macau, dem Olympischen Komitee von Macau
 Computer Output on Mikrofilm (COM), ein Verfahren zur Ausgabe elektronischer Daten auf Mikrofilm
 COM.IT.ES, vom italienischen Parlament gesetzlich vorgeschriebenes Komitee für die jeweiligen italienischen Konsulatsbezirke

C.O.M. steht für:
 Confédération Ornithologique Mondiale, der weltweite Dachverband für Vogelerhaltungszucht

Com steht für:
 com! Das Computer-Magazin, deutsche Computerzeitschrift
 Com (Lautém), Suco in Osttimor
 Com (Ort), Ort in dem gleichnamigen Suco in Osttimor

com steht für:
 Comanche (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der Numic-Sprachen

.com steht für:
 command, COM-Datei als Dateinamenserweiterung, ein altes Format einsegmentiger MS-DOS-Programme
 .com, eine Top-Level-Domain für Unternehmen
 ein Unternehmen, das den überwiegenden Teil seines Geschäftes im Internet betreibt, siehe Dotcom

Abkürzung